Волчков — русская фамилия; имеет женскую форму Волчкова. Известные носители:
 
 Волчков, Василий Васильевич (1900—1989) — советский государственный и политический деятель, председатель Курского областного исполнительного комитета.
 Волчков, Владимир Николаевич (род. 1978) — белорусский теннисист.
 Волчков, Гавриил Павлович (1905—?) — советский военный деятель.
 
 Волчков, Кирилл Андреевич (род. 1996) — российский футболист.
 
 
 Волчков, Эдуард Петрович (1937—2013) — специалист в области турбулентного тепломассообмена, теплоэнергетики и теплофизики, академик РАН.

Волчкова 
 Волчкова, Виктория Евгеньевна (Буцаева, род. 1982) — российская фигуристка.